Arachide – pianta delle Fabacee
Arachide – seme della pianta di arachide

Altri progetti